
Termin -{R51}- ima više značenja.

 R-oznake, R51: Toksično za vodene organizme
 R51 put (Južna Afrika), autoput